Mahfuz (auch Mahfouz und Mahfus; ) ist der Familienname folgender Personen:

 Nagib Mahfuz (1911–2006), ägyptischer Schriftsteller (Literaturnobelpreis 1988)
 Joseph Mahfouz OLM (1932–2010), Bischof von Katiola
 Chalid bin Mahfuz (1949–2009), saudi-arabischer Vermögensverwalter
 Asmaa Mahfuz (* 1985), ägyptische politische Aktivistin